Hollekamp steht für:
 Kalkwerk Hollekamp, ehemaliges Werk in einem Steinbruch bei Ahaus zur Herstellung von Branntkalk

Hollekamp ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Heinrich Daniel Hollekamp der Ältere (1729–1782), auch: J. H. D. Hollekamp senior, siehe Heinrich Daniel Holekamp
 Monika Hollekamp (* 1941), deutsche Malerin

Siehe auch:
 Holekamp
 Holecamp